Обанше́ль-о-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 75 км на схід від Ам'єна, 60 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 292,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Обаншель-о-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Обаншель-о-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Обаншель-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена